

Населені пункти та їхні частини
 Новий Борек — село в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Новий Борек — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Новий Борек — осада в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки